SG Wattenscheid 09 (celým názvem: Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Bochum ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1909 pod názvem BV 1909 Wattenscheid. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí utkání hraje na Lohrheidestadionu s kapacitou 16 233 diváků.

Historie 
Klub byl založen v době, kdy byl Wattenscheid ještě samostatným městem (k Bochumi byl připojen roku 1975). Vznikl sloučením klubů BV Sodalität der Wattenscheid a BV Teutonia Wattenscheid, v roce 1919 se spojil s dalším místním klubem TV 1901 Wattenscheid  a v roce 1934 s SG 1930 Wattenscheid. Od roku 1974 byl účastníkem druhé nejvyšší soutěže. V roce 1990 postoupil do Bundesligy, kde strávil čtyři sezóny. Do evropských pohárů nepostoupil (nejlepším výsledkem bylo 11. místo), dosáhl však vítězství nad rivalem VfL Bochum i nad Bayernem Mnichov. Klub je na 35. místě historické tabulky Bundesligy. V roce 1999 Wattenscheid sestoupil i z druhé ligy. Nejlepším výsledkem v poháru bylo čtvrtfinále v sezónách 1973/74 a 1990/91, v sezónách 1999/00 a 2003/04 byl finalistou Westfalenpokalu.

Juniorka SG Wattenscheid 09 se stala v roce 1982 mistrem západního Německa ve své kategorii. Ženský oddíl hrál nejvyšší soutěž v sezóně 2007/08, ale v roce 2010 zanikl.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1909 – BV 1909 Wattenscheid (Ballspielverein 1909 Wattenscheid)
 1919 – fúze s TV 1901 Wattenscheid ⇒ TuBV Wattenscheid 01 (Turn- und Ballspielverein Wattenscheid 01)
 1934 – fúze s SG 1930 Wattenscheid ⇒ SG Wattenscheid 09/30 (Sportgemeinschaft Wattenscheid 09/30)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Wattenscheid 09 (Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Westfalenpokal ( 1× )
 2015/16

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1948: Bezirksliga Westfalen – sk. ?
 1948–1949: Landesliga Westfalen – sk. 2
 1949–1952: II. Division West – sk. 1
 1952–1958: II. Division West
 1958–1969: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 1969–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1994: Fußball-Bundesliga
 1994–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1997: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1997–1999: 2. Fußball-Bundesliga
 1999–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2004: Fußball-Regionalliga Nord
 2004–2005: Fußball-Oberliga Westfalen
 2005–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2007: Fußball-Oberliga Westfalen
 2007–2008: Verbandsliga Westfalen – sk. 2
 2008–2010: NRW-Liga
 2010–2012: Westfalenliga – sk. 2
 2012–2013: Fußball-Oberliga Westfalen
 2012– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na transfermarkt.co.uk 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1909
Sport v Bochumi